– japoński łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2018), wicemistrz świata juniorów (2011) oraz medalista mistrzostw Japonii.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Japońscy olimpijczycy
Japońscy łyżwiarze figurowi
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017
Sportowcy związani z Kurashiki
Ludzie urodzeni w Kurashiki
Urodzeni w 1994